Osoby o tym nazwisku:
 Ivett Gyöngyösi – węgierska pianistka
 Márton Gyöngyösi – węgierski polityk

Inne:
 Gyöngyösi utca – stacja budapeszteńskiego metra